Knud Danneskiold-Samsøe er flere personer:

 Knud Danneskiold-Samsøe (1876-1957)
 Knud Danneskiold-Samsøe (1900-1969)